Die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Oktober 2022 in Tokio in der Stadt Kōtō stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Astana die Astana Open gespielt, die genau wie die Rakuten Japan Open Tennis Championships zur Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 waren Novak Đoković im Einzel und im Doppel das Duo Nicolas Mahut und Édouard Roger-Vasselin. In den letzten beiden Jahren fand das Turnier aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht statt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.953.285 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.108.110 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (japanisch, englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Kōtō